Броварське повстання (1648) — козацьке повстання літом 1648 року у Броварах проти польської влади Вишневецького. Завершилось входженням Броварів до Української Держави Богдана Хмельницького.
 Зруйнування Броварів (1658) — зруйнування Броварів військами московського графа Шереметьєва 23 серпня 1658 року в ході війни проти наступника Богдана Хмельницького Івана Виговського.
 Зруйнування Броварів (1668) — зруйнування Броварів військами московського графа Шереметьєва в лютому 1668 року, під час антимосковського повстання.
 Взяття Броварів червоноармійцями (1918) — відступ 1 лютого 1918 року армії УНР до Києва і окупація міста радянською Росією.
 Звільнення Броварів (1918) — відступ 3 березня 1918 року червоної армії, та зайняття міста німецькими і українськими військами.
 Битва за Бровари (1919) — бій що тривав 27 січня 1919 року — 1 лютого 1919 року між червоною армією і військами УНР. Завершився окупацією міста червоною армією.
 Взяття Броварів білогвардійцями (1919) —  бій, що відбувся 26 — 27 серпня 1919 року між білогвардійцями і червоною армією за контроль над містом, в результаті бою радянські війська залишили Бровари.
 Взяття Броварів червоноармійцями (1919) —  бій, що відбувся  10 грудня 1919 року між білогвардійцями і червоною армією за контроль над містом, в результаті бою радянські війська зайняли Бровари.
 Битва за Бровари (1920) — серія боїв, що тривали 11 травня 1920 року — 8 червня 1920 року між червоною армією і об'єднаними польсько-українськими військами. Бої завершилися окупацією міста червоною армією і встановленням в місті радянської влади.
 Взяття Броварів (1941) — зайняття німецькими військами Броварів 19 вересня 1941 року.
 Взяття Броварів (1943) — зайняття червоною армією Броварів і відновлення радянської влади у місті 25 вересня 1943 року.
 Бої за Бровари (2022) — спроба захопити місто військами Росії під час повномасштабного вторгнення на територію України. Бої закінчилися перемогою українських військових сил та відступом Росії.